Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Veronica Burton 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Helga Masthoff (primo turno)
 Ilana Kloss (quarti di finale)
 Jeanne Evert (quarti di finale)

 Patti Hogan (primo turno)
 Sharon Walsh (primo turno)
 Linda Tuero (semifinali)
 Pat Pretorius (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1973